NAPA 200 bezeichnet:

 Ein Rennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Tucson Raceway Park von 1996 bis 1997, siehe NAPA 200 (Craftsman Truck Series)
 Ein Rennen in der NASCAR Busch Series auf dem Michigan International Speedway im Jahre 1999, siehe Carfax 250